Мулловушка (устар. Муллова) — река в России, протекает по Томской области. Устье реки находится в 207 км по правому берегу реки Шегарка. Длина реки составляет 28 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от Новосибирского гидроузла до впадения реки Чулым, без рек Иня и Томь, речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13010200712115200013404.

Примечания 

Притоки Шегарки
Реки Кожевниковского района